«Ночь, в которую мы с тобой так никогда и не встретились» () — кинофильм.

Сюжет 
Сэм постоянно конфликтует со своими соседями по квартире, которые, по его мнению, не имеют никакого понятия о праве на личную жизнь и даже о простейшей гигиене. В таких ужасных условиях он соглашается проводить две ночи в неделю в другой квартире, в которой также отведённые себе ночи проводят молодой хозяин квартиры по имени Брайан, весьма неприятный в общении, и Эллен, мечтающая о карьере художника и пытающаяся освободиться от уже порядком надоевшего брака. Всё идёт своим чередом, пока Сэм и Брайан не меняются своими ночами, не сообщив об этом Эллен, которая, заметив всякие улучшения в окружающей обстановке, приписывает их Брайану, а вовсе не доброму и ответственному Сэму.

В ролях 
 Мэттью Бродерик — Сэм Лестер
 Аннабелла Шиорра — Эллен Холдер
 Джинн Трипплхорн — Пэстл
 Кевин Андерсон — Брайан МакВей
 Жюстин Бейтман — Жанет Бихан
 Кристин Барански — Люси
 Майкл Мэнтелл — Аарон Холдер
 Дана Уиллер-Николсон — Инга
 Дорис Робертс — любопытная соседка
 Брук Смит — Кэта

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 30 апреля 1993 года
  — 27 августа 1993 года
  — 3 февраля 1994 года
  — 4 мая 1994 года
  — 4 августа 1995 года

Литература

Примечания

Ссылки 
  
  
 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года